Galičica (planina), planina na granici Republike Makedonije i Albanije
 Galičica (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje